Термин «трансферная цена» употребляется в следующих значениях:
 Трансферная цена — цена, устанавливаемая при сделках между аффилированными структурами (например, в рамках ТНК) с целью оптимизации финансовых потоков.
 Трансферная цена (спорт) — цена, назначенная за спортсмена при его переходе из одного спортивного клуба в другой.